Urho kan syfta på:
Urho (namn)
Urho (isbrytare) – en finländsk isbrytare
URHOtv – en finsk tv-kanal 
Urho, Karamay – ett stadsdistrikt i Karamay i Xinjiang-regionen i nordvästra Kina